Die Dutch Open Squash 2009 fanden vom 24. bis 29. November 2009 in Rotterdam in den Niederlanden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Kategorie 4 Star. Es war mit 40.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Nick Matthew, der nicht erneut antrat. In der Finalpartie standen sich Cameron Pilley und Daryl Selby gegenüber, sie endete mit 11:9, 4:11, 11:7 und 12:10 zugunsten Selbys.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Piëdro Schweertman einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2009
PSA World Tour 2009/10
Squashturnier in Rotterdam